Royal Rumble (2006) — девятнадцатое в истории рестлинг-шоу Royal Rumble, организованное World Wrestling Entertainment (WWE). Оно состоялось 29 января 2006 года в «Американ Эйрлайнс-арена» Майами (штат Флорида, США). На шоу участвовали представители обоих брендов WWE — Raw и Smackdown. Главным событием шоу стала традиционная Королевская битва 30 рестлеров, победитель который получал право на титульный бой на Рестлмании 22 за титул чемпиона WWE или чемпиона мира в тяжёлом весе на свой выбор.

Всего на шоу прошло шесть матчей. Главным событием бренда SmackDown! стал матч, в котором действующий чемпион мира в тяжёлом весе Курт Энгл победил Марка Генри. В основном бое Raw Джон Сина одержал победу над действующим чемпионом WWE Эджем. В Королевской битве приняли участие рестлеры обоих брендов, а победителем стал Рей Мистерио, вышедший на ринг под вторым номером и выбивший последним из боя Рэнди Ортона.

Результаты

Матч «Королевская битва» 
Красным показаны игроки бренда Raw, голубым показаны рестлеры SmackDown!.

Шейн Макмэн не был участником Королевской битвы.

Примечания

Ссылки 
 Official website

Спортивные соревнования в Майами